«Коллекционер человеческих душ», также «Собиратель душ» () — канадский мистический телесериал созданный Джоном Кукси и Али Мэри Мэтисон. Сериал начал транслироваться с 2 июня 2004 года и продержался в эфире до 4 апреля 2006 года. За данный период времени было снято 40 серий сериала. Собиратель был одним из главных сериалов канала City TV, также транслировался телеканалом Space.

Сюжет 
«Коллекционер человеческих душ» является мистической драмой о душе собирателя человеческих душ, который получает разрешение от дьявола на спасение душ своих «клиентов» во время их последних 48 часов на земле…

Морган Пим выглядит на 30, но родился в 1322 году нашей эры. Он монах, продавший свою душу, чтобы вылечить от чумы женщину, которую он любил. Но когда через 10 лет срок истёк его возлюбленная умерла, и Морган согласился работать на дьявола собирателем человеческих душ, чтобы не отправиться в ад.

Шесть столетий спустя Морган начинает заново открывать для себя свою собственную человечность и предлагает Дьяволу немного изменить правила - появляется шанс спасти не совсем потерянные души. Моргану это часто не удается, но он всё же не сдается, пытаясь доказать, что все, что бы они ни сделали, могут заработать искупление… Может быть, даже самому себе.

Актёры 

 Крис Крамер () — собиратель душ Морган Пим
 Карли Поуп () — подруга Моргана, бывшая наркоманка Майя (Первый сезон)
 Эллен Дубин () — журналистка газеты «Ванкувер Стар» Джерри Слейт
 Соня Саломаа () — подруга Моргана, бывшая наркоманка Майя (Второй сезон)
 Эйдан Драммонд () — мальчик, сын журналистки Джерри наделённый мистическими способностями
 Кристин Шателейн () — сестра Джерри Слейт

Трансляция

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Канады 2004 года
Драматические телесериалы Канады
Мистические телесериалы Канады
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Ванкувере
Телесериалы на английском языке